Bothor ist der Familienname folgender Personen:
 Mathias Bothor (* 1962), deutscher Fotograf
 Stephanie Bothor (* 1968), deutsche Schauspielerin, siehe Stephanie Philipp